ЕкоКлуб «Зелена Хвиля» — екологічна організація студентів та випускників Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 Зелена хвиля (книжковий ярмарок) — міжнародний книжковий ярмарок в Одесі;
 Зелена хвиля (транспорт) — методика організації руху міського транспорту, при якій кількість зупинок на перехрестях зменшується за допомогою узгодженого керування світлофорами.